— японский разведчик, офицер Императорского флота Японии; осуществлял разведку на Гавайских островах перед налётом на Перл-Харбор.

Биография 
Окончил в 1933 году Военную академию Императорского флота Японии с отличием. Служил на броненосном крейсере «Асама» и на разных подлодках. В 1934 году собирался начать службу в морской авиации, однако из-за серьёзной болезни желудка вынужден был отказаться. В 1936 году был исключён из списков ВМС и чуть не совершил ритуальное самоубийство. Через год Ёсикава начал службу в военно-морской разведке, числясь при штабе ВМС в Токио. Считался экспертом по ВМС США, использовал все возможные источники. Во время одной из разведывательных операций он перехватил сообщение, отправленное с помощью коротковолновой радиостанции, о конвое из 17 транспортов, шедших из Фритауна в Великобританию. Эта информация была передана японцами немцам, что привело к разгрому конвоя, а сам Ёсикава получил письмо с благодарностью от фюрера.

В 1940 году Ёсикава сдал экзамены по английскому и стал сотрудником Министерства иностранных дел Японии. 27 марта 1941 года под именем Тадаси Моримура () и в должности вице-консула в сопровождении генерального консула Нагао Киты () прибыл на борту лайнера «» на Гавайские острова. Он арендовал квартиру, выходившую на Перл-Харбор, и часто прогуливался по Оаху, записывая всю информацию о перемещениях флота и о предпринимаемых мерах безопасности. Для сбора информации он также совершал неоднократно облёты на небольших самолётах над аэропортом имени Джона Роджерса, фиксируя информацию о расположении американских объектов; нырял под воду, используя для дыхания тростниковую трубку; плавая на буксире ВМС США и подслушивая чужие разговоры. Его коллегами были агент абвера Бернард Кюн и ещё один выпускник Военно-морской академии Кокити Сэки (), работавший под легендой казначея консульства. Согласно наблюдениям Ёсикавы, на Гавайских островах проживало около 160 тысяч этнических японцев, однако он никогда не пользовался их услугами, поскольку не доверял им и относился к ним с неким презрением.

Не имея понятия о том, когда будет предпринята атака на Перл-Харбор, он делал всё, чтобы подготовиться к любым неожиданностям. Его донесения передавались японским консульством с помощью шифровальной машины PURPLE в Министерство иностранных дел, а оттуда шли в штаб императорского флота Японии. Хотя код был взломан американскими дешифровщиками и все сообщения перехватывались, японским сообщениям уделялось меньше всего внимания со стороны США, поскольку подавляющая их часть носила коммерческий характер. Всего одно сообщение, направленное в адрес Киты (де-факто в адрес Ёсикавы), отправленное 24 сентября 1941 года, оказалось подозрительным: в нём содержалась информация о разделении Перл-Харбора на пять зон и просьба сообщить, сколько кораблей будет размещаться в каждой зоне. Из-за задержек это сообщение не смогли расшифровать до середины октября, а позже проигнорировали. Это сообщение, отправленное дважды за неделю, позволило адмиралу Исороку Ямамото подробно проработать и утвердить окончательный вариант плана атаки на Перл-Харбор. В одном из эфиров коротковолновой радиостанции, передававшей новости из Токио, прозвучала фраза «Восточный ветер, дождь». Это означало, что Токио готовится к нападению. Ёсикава немедленно уничтожил все документы и вещественные доказательства, как-либо указывавшие на следы его нелегальной деятельности. В день нападения его арестовало ФБР, однако не смогло доказать выдвинутые обвинения, и после того, как в августе 1942 года Япония и США обменялись задержанными дипломатами, он вернулся в Японию.

Ёсикава продолжал работать в военно-морской разведке Японии до конца войны. После капитуляции он скрылся в подполье, опасаясь угрозы своей жизни в случае раскрытия факта его шпионажа на Гавайях. Вскоре он вышел из подполья и женился. Он так и не получил никаких наград за свою работу во время войны; в 1955 году открыл магазин сладостей, однако быстро разорился, поскольку о его роли всё-таки узнали в Японии и США. Согласно его собственным воспоминаниям, местные жители обвиняли Ёсикаву в развязывании войны и даже в сбросе атомных бомб на Японию. До конца своей жизни он оставался непонятым, и его поддерживала только жена. Он скончался в доме престарелых. Позже историки, упоминая его в ряде работ о войне, назвали его шпионскую деятельность одной из причин массовых депортаций американских граждан японского происхождения, поскольку он тем самым подорвал доверие американцев к японцам.

Примечания 

Выпускники Военной академии Императорского флота Японии
Военные моряки Японии
Разведчики Японии
Участники Второй мировой войны (Япония)
Разведчики Второй мировой войны